Die Virginia Slims of Chicago 1976 waren ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1976 und fand vom 25. bis 31. Januar 1976 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1976
Tennisturnier in Chicago